Сац — еврейская фамилия-аббревиатура, означает «семя праведника».
 Сац, Александр Игоревич (1941—2007) — российский пианист, педагог, музыкальный редактор.
 Сац, Дебра (род. 1956) — американский учёный-философ, специалист в области политической философии.
 Сац, Илья Александрович (1875—1912) — русский композитор, дирижёр и виолончелист, брат Н. А. Сац.
 Сац, Константин Анатольевич (род. 1982) — российский спортсмен-горнолыжник.
 Сац, Наталья Александровна (1900—1962) — актриса Малого театра, вторая жена А. В. Луначарского.
 Сац, Наталия Ильинична (1903—1993) — советский театральный деятель, оперный режиссёр, драматург и педагог, основатель и руководитель Московского детского театра, Детского музыкального театра и ряда других театров для детей и юношества, дочь И. А. Саца.
 Сац, Нина Ильинична (1904—1924) — русская поэтесса, дочь И. А. Саца.